Hollywood Heights (Dallas) – quartiere di Dallas, Texas
Hollywood Heights (Los Angeles) – quartiere di Los Angeles, California
Hollywood Heights - Vita da popstar – serie televisiva statunitense